Onderdistrict in Indonesië
 Muaradua Kisam (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Muaradua Kisam (plaats), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra